Теряево — название ряда населённых пунктов в России:

 Теряево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Теряево — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Теряево — село в Волоколамском районе Московской области.
 Теряево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Теряево — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Теряево — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Теряево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также 
 Теряево 1-е — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Теряево 2-е — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Старотеряево — посёлок в Рузском районе Московской области.